Rzut młotem kobiet – jedna z konkurencji technicznych rozegranych podczas igrzysk olimpijskich w Tokio.

Obrońcą tytułu była Polka Anita Włodarczyk, która w Rio de Janeiro rzuciła 82,29 m.

W eliminacjach wzięły udział 31 zawodniczki, do finału awansowało 12 spośród nich. Złoty medal zdobyła Anita Włodarczyk, srebro Wang Zheng, a brąz Malwina Kopron.

Terminarz 
Źródło: olympics.com .Wszystkie godziny podane są w czasie Japońskim (UTC-07:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekord igrzysk olimpijskich, rekordy kontynentów oraz najlepszy wynik na listach światowych przed rozpoczęciem zawodów.

Wyniki

Kwalifikacje 
Awans: 73,50 (Q) lub dwanaście najlepszych rezultatów (q). Źródło: olympics.com.

Finał 
Źródło: olympics.com

Przypisy 

Rzut młotem kobiet